Rheinniederungskanal steht für: 
 Rheinniederungskanal (Acher-Rench-Korrektion), bei der Acher-Rench-Korrektion gebauter Entwässerungskanal im Ortenaukreis und im Landkreis Rastatt, rechter Zufluss des Oberrheins bei Wintersdorf, Stadt Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rheinniederungskanal (Pfinz-Saalbach-Korrektion), bei der Pfinz-Saalbach-Korrektion gebauter Entwässerungskanal im nördlichen Landkreis Karlsruhe, endet im Philippsburger Altrheins (zum Oberrhein) bei Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg